Nortonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Nortonville (Illinois), im Morgan County
 Nortonville (Kalifornien), Geisterstadt im Contra Costa County
 Nortonville (Kansas), im Jefferson County
 Nortonville (Kentucky), im Hopkins County
 Nortonville (New Jersey), im Gloucester County
 Nortonville (North Dakota), im LaMoure County